

Cinema 
 Jack in the Box – film del 1989 diretto da Manny Coto
 Jack in the Box – film del 2019 diretto da Lawrence Fowler

Musica 
 Jack in the Box – composizione di Erik Satie del 1899
 Jack in the Box – brano di Clodagh Rodgers del 1971
 Jack in the Box – album di J-Hope del 2022

Personaggi immaginari 
 Jack-in-the-Box – personaggio della serie a fumetti Astro City
 Jack-in-the-Box – personaggio dell'universo Marvel Comics

Altro 
 Jack-in-the-box – giocattolo
 Jack in the Box – catena di fast food statunitense
 Effetto Jack-in-the-box – termine del gergo militare